A 314-es számú elővárosi autóbusz Újpest-Városkapu állomásról indulva az Újpesti lakótelep, Rákospalota Öregfalu városrésze, Fót óvárosa, Csomád, Őrbottyán ófalu, majd üdülőövezete, Vácrátót, Vácduka és Vác keleti ipari körzetein (Lágyas) keresztül érkezik meg a váci autóbusz-állomásra. A járat elsődleges célja az útvonalába eső települések összeköttetése egymással, illetve ezen településekről a fővárosba és a Vácra irányuló munkás-diák forgalom lebonyolítása. Irányonként munkanapokon 2-3 járat nem tér be Csomád község belső területeibe (Táncsics utca-Templom utca-Táncsics utca hurok), ekkor a járat menetideje 3-5 perccel rövidebb. Hétvégén nem érinti a csomádi belső hurkot.

Reggel a legelső Budapestről érkező járat és a legelső délutáni Budapestre induló járat tér csupán be a váci kórházhoz. Ekkor a menetidejük 1-2 perccel hosszabb.

A járat a Budapest Bérlettel a Budapest közigazgatási határáig, váci helyi bérlettel pedig a váci szakaszon (autóbusz-állomás és ContiTech Hungária között) vehető igénybe.

Megállóhelyei 

! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Budapest, Újpest-Városkapu(XIII. kerület)végállomás||49
|align=left|
|-
|1|| Budapest, Újpest-Központ||48
|align=left|
|-
|2|| Budapest, Újpest, Árpád kórház||47
|align=left|
|-
|3|| Budapest, Rákospalota, Széchenyi tér||46
|align=left|
|-
|4|| Budapest, Juhos utca||45
|align=left|
|-
|5|| Budapest, Rákospalota, Szántóföld út||44
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=5|Budapest közigazgatási határa
|-
|6|| Fót, Auchan-elágazás (Sikátorpuszta)||43
|align=left|
|-
|7|| Fót, FÓTLIGET||42
|align=left|
|-
|8|| Fót, Vízművek||41
|align=left|
|-
|9|| Fót, Munkácsy Mihály utca||40
|align=left|
|-
|10|| Fót, Gyermekváros (Benzinkút)||39
|align=left|
|-
|11|| Fót, Kossuth út||38
|align=left|
|-
|12|| Fót, Dózsa György út||37
|align=left|
|-
|13|| Csomád, Ősz utca||36
|align=left|
|-
|14|| Csomád, Verebeshegy utca||35
|align=left|
|-
|15|| Csomád, József Attila utca||34
|align=left|
|-
|16|| Csomád, Táncsics utca||33
|align=left|
|-
|17|| Csomád, községháza||32
|align=left|
|-
|18|| Csomád, Templom utca||31
|align=left|
|-
|19|| Csomád, községháza||30
|align=left|
|-
|20|| Csomád, Táncsics utca||29
|align=left|
|-
|21|| Őrbottyán, Kvassay telep||28
|align=left|
|-
|22|| ||27
|align=left|
|-
|23|| Őrbottyán, csomádi elágazás||26
|align=left|
|-
|24|| Őrbottyán, városháza||25
|align=left|
|-
|25|| Őrbottyán, Őrhegyi utca||24
|align=left|
|-
|26|| Őrbottyán, téglagyár||23
|align=left|
|-
|27|| Vácrátót, Alkotmány utca 75.||22
|align=left|
|-
|28|| Vácrátót, Botanikus kert||21
|align=left|
|-
|29|| Vácrátót, községháza||20
|align=left|
|-
|30|| Vácrátót, művelődési ház||19
|align=left|
|-
|31|| Vácrátót, Széchenyi utca 2.||18
|align=left|
|-
|32|| Vácrátót, vasútállomás bejárati út||17
|align=left|
|-
|33|| Vácdukai elágazás||16
|align=left|
|-
|34|| Vácduka, Kossuth utca 137.||15
|align=left|
|-
|35|| Vácduka, Kossuth utca 105.||14
|align=left|
|-
|36|| Vácduka, Kossuth utca 73.||13
|align=left|
|-
|37|| Vácduka, községháza||12
|align=left|
|-
|38|| Vácduka, Nevelőotthon||11
|align=left|
|-
|39|| Kláraháza||10
|align=left|
|-
|40|| Vác, ContiTech Hungaria||9
|align=left|
|-
|41|| Vác-Máriaudvar||8
|align=left|
|-
|42|| Vác, Közúti Igazgatóság||7
|align=left|
|-
|43|| Vác, alsóváros vasúti megállóhely||6
|align=left|
|-
|44|| Vác, VOLÁN telep||5
|align=left|
|-
|45|| Vác, Telep utca||4
|align=left|
|-
|46|| Vác, kórház||3
|align=left|
|-
|47|| Vác, Telep utca||2
|align=left|
|-
|48|| Vác, Honvéd utca||1
|align=left|
|-
|49|| Vác, autóbusz-állomásvégállomás||0
|align=left|
|}

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Fót autóbuszvonalai
Vác autóbuszvonalai
Csomád autóbuszvonalai
Őrbottyán autóbuszvonalai
Budapest IV. kerületének közlekedése
Budapest XV. kerületének közlekedése